Мальчик в полосатой пижаме:
 «Мальчик в полосатой пижаме» — роман, написанный ирландским писателем Джоном Бойном.
 «Мальчик в полосатой пижаме» — фильм режиссёра Марка Хермана, снятый по одноимённому роману Джона Бойна в 2008 году.